Reichertswalde steht für 

 den deutschen Namen des polnischen Ortes Markowo (Morąg)

 siehe auch Dohna-Reichertswalde, ein Familienfideikommiss der gleichnamigen Seitenlinie der Adelsfamilie Dohna